Černá stráň, výraz má několik významů vyznačující přírodní útvar:

 Černá stráň (přírodní památka, okres Hradec Králové) – přírodní památka v okrese okrese Hradec Králové
 Černá stráň (přírodní památka, okres Plzeň-město) – přírodní památka v okrese Plzeň-město
 Černá stráň (Hrubý Jeseník) – název hory (1237 m) v pohoří Hrubý Jeseník